Михаил Иванович Доронин (28 октября 1880 — 21 сентября 1935) — русский, российский и советский актёр, режиссёр, сценарист.

Биография 
Михаил Иванович Доронин родился 28 октября 1880 в селе Озерки, Московская губерния. Окончил Московский университет и драматическую школу Московского Художественного Театра.

Актер и режиссер Введенского народного дома (1906—1911), театра «Летучая мышь» (1911—1914), театра Корша (1914—1920). Актер и зав. школой в театре Вс. Мейерхольда (1920—1922). В кино — с 1910 года. С 1915 — актер и режиссер «Русской Золотой Серии» и Акционерного общества «Нептун». В двадцатые годы преподавал в ГТК (ныне — ВГИК).
Скончался в 1935 году

Фильмография 
 Вторая жена
 Л’Хаим — Шлёма Матец (1911)
 Тайна дома № 5 — Любовник Эльзы(1912)
 Война и мир — Долохов (1915)
 Сильный человек(1917)
 Лицо судьбы(1917)
 Юность не простила страсти запоздалой(1917)
 Когда мы, мертвые, воскреснем?(1918)
 Конец рода Лунич — Д’Омарен, журналист(1924)
 «Вторая жена», (1927)
 Веселая канарейка — Chief Secret Service (1928)
 Горизонт — Исаак Горизонт(1932)
 Великий утешитель — Хозяин (1933)
 Кража зрения — The priest (1934)
 Соловей-соловушко — Модест Петрович Новостьянов (1936)

Режиссер 
 «Вторая жена», 1927
 «Как Петюнька ездил к Ильичу», 1924

Примечания

Ссылки 
 сайт «Мосфильма»
 a-tremasov.ru
 kinorole.ru
 afisha.ru

Актёры Российской империи
Актёры СССР
Режиссёры Российской империи
Режиссёры СССР